

Кондратьєвська — присілок, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Кондратьєвська — присілок, Тотемський район, Вологодська область